Janko Tipsarević era o atual campeão, mas decidiu não participar este ano. Fabio Fognini conquistou o título, derrotando Philipp Kohlschreiber na final por 5–7, 6–4, 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 Tommy Haas (Quartas de final)
 Philipp Kohlschreiber (Final)
 Jérémy Chardy (Segunda rodada)
 Benoît Paire (Quartas de final)

<ol start="5">
  '''Fabio Fognini (Campeão)
  Florian Mayer ''(Segunda rodada)
  Lukáš Rosol ''(Primeira rodada)
  Martin Kližan (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= L Rosol
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= T Bellucci
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= V Hănescu
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>9
| RD1-seed04=
| RD1-team04= D Tursunov
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6<sup>7

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=7<sup>8
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= N Davydenko
| RD1-score06-1=6<sup>6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=6/WC
| RD1-team09= F Mayer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= A Beck
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P-H Mathieu
| RD1-score11-1=6<sup>0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= G Monfils
| RD1-score12-1=7<sup>7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= N Langer
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= R Kern
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=
| RD2-team01= T Bellucci
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= V Hănescu
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= N Davydenko
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= B Paire
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=6/WC
| RD2-team05= F Mayer
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= G Monfils
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= N Langer
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= V Hănescu
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= G Monfils
| RD3-score03-1=
4| RD3-score03-2=
4| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= V Hănescu
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Daniel Muñoz de la Nava (Qualificado)
  Facundo Bagnis (Segunda rodada)
  Cedrik-Marcel Stebe (Segunda rodada)
  Evgeny Korolev (Qualificador)

<li> Jan Mertl (Segunda rodada)
<li> Dustin Brown (Segunda rodada)
<li> Pavol Červenák (Segunda rodada)
<li> Damir Džumhur (Segunda rodada)

Qualificados

  Daniel Muñoz de la Nava
  Andreas Beck

<li>  Alexander Ward
<li>  Nils Langer

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S